Эль-Пинар () — город в южной части Уругвая, в департаменте Канелонес. Является курортным городом.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 21 091 человек

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 Fotografías de El Pinar (www.areopago.com.uy)

Города Уругвая